Australian Open januari 1977
 Australian Open januari 1977 (mannen)
 Australian Open januari 1977 (vrouwen)
 Australian Open december 1977
 Australian Open december 1977 (mannen)
 Australian Open december 1977 (vrouwen)